

Géographie 
Andes peut faire référence à des montagnes et à des lieux :
 Andes ou cordillère des Andes, une chaîne de montagnes en Amérique du Sud ;
 Andes, une phytorégion (phytodivision) ;
 Andes, une municipalité du département d'Antioquia en Colombie ;
 Andes (aujourd'hui Virgilio), la ville natale de Virgile, située en Italie ;
 Andes, une ville située dans le comté de Delaware, dans l'État de New York, aux États-Unis ;
 Andes, une census-designated place américaine située dans l’État de New York.

Divers 
Andes peut aussi faire référence à :
 Andes ou Andécaves, un peuple gaulois ayant donné son nom à l'Anjou ;
 , Agence de presse publique de l'Équateur et de l'Amérique du Sud ;
 ANDES Airlines, une compagnie aérienne équatorienne disparue ;
 , plusieurs navires ayant porté le nom de SS Andes ;
 RMS Andes et Andes III, paquebots de la compagnie Royal Mail Steam Packet Company;
 ANDES (Association nationale de développement des épiceries solidaires), un réseau français d'épiceries solidaires.

Homonymie de toponyme